Гашербрум I — горная вершина в Каракоруме.
 KAMAZ-54901 — седельный тягач пятого поколения (К5) «КАМАЗ».